Sill steht für:

 einen Gesteinskörper aus magmatischem Gestein, siehe Lagergang
 Atlantischer Hering, schwedische Bezeichnung
 einen Grenzwert beim Semivariogramm

Sill heißen folgende geographischen Objekte:

 Sill (Gemeinde Wieselburg-Land), Ortschaft von Wieselburg-Land, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich 
 Sill, Nebenfluss des Inns in Österreich
 Mount Sill, Berg in der Sierra Nevada (Vereinigte Staaten), Kalifornien
 Sill (Ritten), Fraktion der Gemeinde Ritten, Südtirol

Sill ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Peck Sill (1816–1889), US-amerikanische Lehrerin
 Bernhard Sill (* 1955), deutscher katholischer Theologe
 Edward Rowland Sill (1841–1887), US-amerikanischer Autor
 George G. Sill (1829–1907), US-amerikanischer Politiker
 Kelly Sill (1952–2022), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Judee Sill (1944–1979), US-amerikanische Sängerin
 Lester Sill (1918–1994), US-amerikanischer Produzent
 Otto Sill (1908–1985), deutscher Jazzmusiker und Fotograf
 Otto Sill (Ingenieur) (1906–1984), Hochschullehrer und Oberbaudirektor in Hamburg von 1964 bis 1971
 Roswitha Heitz-Sill (* 1952), siebenbürgisch-sächsische Schriftstellerin
 Thomas Hale Sill (1783–1856), US-amerikanischer Politiker
 William Dudley Sill (1937–2008), US-amerikanischer Paläontologe
 Zach Sill (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Sills
 SIL